Ю́рий Тимофе́евич Алаше́ев (17 октября 1923 — 21 декабря 1959) — Герой Советского Союза (, посмертно), лётчик-испытатель 1-го класса (1954), подполковник.

Биография 
Родился 17 октября 1923 года в городе Инзе Симбирской губернии (ныне Ульяновская область). В 1941 году работал литературным сотрудником редакции газеты.

В армии с 1941 года.

С августа 1941 года по сентябрь 1942 года обучался в 5-й, 2-й и 15-й военных авиационных школах первоначального обучения лётчиков, в феврале 1943 года окончил 3-ю ВАШПОЛ.

В июле 1944 года окончил Вязниковское ВАУЛ.

В 1944—1946 — лётчик 1-го запасного авиационного полка (город Арзамас).

В октябре-декабре 1944 проходил боевую стажировку в 111-м гвардейском истребительном авиационном полку (4-й Украинский фронт); совершил 12 боевых вылетов.

В 1946—1948 гг. — лётчик-инструктор Борисоглебского ВАУЛ.
В 1950 году окончил школу лётчиков-испытателей.
С мая 1950 по февраль 1954 — на лётно-испытательной работе в ЛИИ.
Участвовал в испытаниях СМ-2 (1953) и других истребителей по тематике института. С 1954 года — лётчик-испытатель ОКБ Туполева.
Выполнил первый полёт и провёл испытания Ту-104 (1955), Ту-105 (1956), Ту-16К (1957), Ту-22 (1958); принимал участие в испытаниях Ту-114.
Установил 11 мировых авиационных рекордов: в 1957 году — 6 рекордов: скорости, дальности и грузоподъёмности на Ту-104А, в 1959 году — 5 рекордов грузоподъёмности на Ту-104Б.

Жил в городе Жуковский Московской области.

Внук — бизнесмен, основатель группы компаний «Агама» Юрий Олегович Алашеев.

Гибель 

Погиб 21 декабря 1959 года при выполнении испытательного полёта на опытном Ту-22 в Рязанской области. Похоронен в Жуковском, на Быковском кладбище.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1960 года за мужество и героизм, проявленные при освоении новой военной техники, подполковнику Алашееву Юрию Тимофеевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Память 
 Именем Героя названы улицы в городах Ульяновск и Инза, в поселке Кратово
 Его именем названа школа № 1, в которой он учился и установлен бюст на территории школы.
 На Мемориале «Воинам-ульяновцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» (пл. 30-летия Победы, Ульяновск), установлена мемориальная плита с его именем;

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Два ордена Ленина
 Медали

См. также 
 Ту-22
 КБ Туполев

Примечания

Литература 
 
 Васин В. П., Симонов А. А. Испытатели ЛИИ. — Жуковский, 2001.

Ссылки 
 Страница, посвящённая Алашееву, на официальном сайте БВВАУЛ ;
 Официальный сайт ОАО «Туполев».
 Яркий самолет Ту-22
 Испытатели 

Лётчики-испытатели СССР
Лётчики Великой Отечественной войны
Погибшие в авиакатастрофах в СССР
Похороненные на Быковском кладбище (Жуковский)
Погибшие при испытании боевой техники